Дайм с сидящей Свободой — серебряные монеты США номиналом в 10 центов, которые чеканились с 1837 по 1891 годы. Своим названием обязаны изображению на аверсе сидящей женщины, которая символизирует Свободу. Существует несколько разновидностей, который различаются как аверсом, так и реверсом.

История 
10 центов с изображением сидящей Свободы чеканились с 1837 по 1891 год. Подготовленный гравёром Томасом Салли и модифицированный Кристианом Гобрехтом дизайн аверса был помещён на монетах номиналом в 5, 10, 25, 50 центов, а также на серебряный доллар.

Монета имеет много разновидностей, появление которых было связано с происходившими в то время событиями. Изначально вес монеты составлял 13,36 граммов. После открытия богатых залежей золота в Калифорнии и вызванной этим золотой лихорадки цена серебра возросла. Если ранее стоимость серебра к золоту составляла , то после стала . В результате стоимость серебра в монете стала выше её номинальной стоимости. Вес серебра 1000 10-центовых монет стал эквивалентным не 100, а 106,5 долларов. Это привело к тому, что монеты стали переплавляться, принося прибыль предприимчивым дельцам.

В связи с этим содержание серебра в монете было уменьшено с 2,7 до 2,5 граммов. Для обозначения и соответственно защиты от переплавки монеты должны были содержать отличия от своих предшественников. В 1853 году были отчеканены 10-центовые монеты с 2 стрелками по бокам от года на аверсе. С 1856 монета приобрела первоначальный дизайн, сохранив при этом уменьшенный вес.

12 февраля 1873 года Конгрессом, при активном лоббировании, был принят акт, вошедший в историю как «преступление 73-го», согласно которому вновь было пересмотрено содержание серебра в монетах. Новая серия содержала стрелки по обеим сторонам года на аверсе (как и на монетах 1853–1855 годов). С 1875 до 1891 года вновь стали чеканиться монеты без стрелочек около года.

Дайм с сидящей Свободой чеканился на 4 монетных дворах. О происхождении монеты из того или другого монетного двора свидетельствует небольшая буква под изображением на реверсе (до 1860 — под надписью «ONE DIME», после — под венком):
 отсутствует — монетный двор Филадельфии, Пеннсильвания
 CC — монетный двор Карсон-Сити, Невада
 O — монетный двор Нового Орлеана, Луизиана
 S — монетный двор Сан-Франциско, Калифорния

Изображение

Общее для всех разновидностей монеты

Аверс 
На аверсе монеты изображена сидящая на скале женщина, символизирующая Свободу. В правой руке она держит щит, на котором написано «LIBERTY», а в левой — палку с надетым на неё фригийским колпаком, символом свободы и революции. Женщина одета в тогу. Под изображением Свободы находится год чеканки монеты.

Художником и гравёром была допущена ошибка из-за которой правая рука выглядит непропорционально больше левой.

Изображение Свободы напоминает английский символ «Британия», который изображался на реверсе английских монет. По всей видимости, она и послужила прообразом Свободы, украсившей целую серию монет США.

Реверс 
На реверсе монеты в центре располагается обозначение номинала «ONE DIME». Впервые термин «дайм» появился именно на монетах с сидящей Свободой. На предыдущей разновидности 10 центов было обозначение 10 C.

Разновидности

1837–1838 
На аверсе монеты располагается изображение сидящей Свободы. Под ней обозначен год выпуска. По бокам от изображение чистое поле. На реверсе вокруг венка полукругом идёт надпись «UNITED STATES OF AMERICA».

1838–1840 

Вокруг изображения сидящей Свободы появляются 13 звёзд. В остальном ни аверс ни реверс монеты не изменён.

1840–1853 

Изображение Свободы «одели», добавив драпировку на открытое на предыдущих разновидностях правое плечо. Реверс монеты не изменён.

1853–1855 

Появились в связи с ростом цены на серебро, вызванной золотой лихорадкой. Количество серебра в монете было уменьшено с 2,7 до 2,5 граммов, для обозначения и защиты от переплавки отчеканенные в 1853 году 10-центовые монеты на аверсе имели 2 стрелки по бокам от года чеканки.

1856–1860 

Содержащие большее количество серебра предыдущие разновидности монеты согласно закону Грешема были выведены из обращения. С 1856 года монеты стали чеканиться без стрелочек по сторонам от года. Дизайн этой разновидности повторяет дайм 1840—1853 годов. Отличие состояло лишь в весе (2,5 против 2,7 граммов).

1860–1873 
На аверсе 13 звёзд были заменены полукруговой надписью «UNITED STATES OF AMERICA». На реверсе монеты изображение венка изменилось: вместо оливковых ветвей он стал содержать сельскохозяйственные культуры, в частности пшеницу и кукурузу. Дизайн реверса был подготовлен гравёром Джеймсом Лонгекром. Необходимость изменений в монете стала следствием введения новых технологий в процесс чеканки.

1873–1874 

Содержание серебра в монетах было вновь пересмотрено. В результате, для обозначения монет, соответственно новым стандартам, по бокам от года вновь (как и в 1853–1855) появились стрелочки.

1875–1891 

Стрелочки по бокам от года на аверсе монеты были убраны.

Тираж 

(в скобках обозначено количество монет качества пруф)

Суммарный тираж монеты составляет около 250 миллионов экземпляров.

Примечания 

Монеты США
Номиналы в даймах США